Distincions
 Creu de Sant Jordi (Rússia), distinció de l'Orde Militar de Sant Jordi a l'Imperi Rus
 Creu de Sant Jordi (distinció), distinció de la Generalitat de Catalunya
 Creu de Sant Jordi de la Diputació Provincial de Terol, distinció de la Diputació Provincial de Terol

Heràldica
 Creu de Sant Jordi, blasonament heràldic